Mülhens ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Mülhens (1844–1928), deutscher Gutsbesitzer und Unternehmer
 Ferdinand Mülhens junior (1937–2021), deutscher Unternehmer
 Heinrich Mülhens (1758–1838), deutscher Bankier und Mäzen
 Johann Theodor Mülhens (1760–1837), deutscher Bankier und Abgeordneter
 Julius Mülhens (1879–1954), deutscher Verwaltungsbeamter
 Paul Mülhens (1875–1926), Oberbürgermeister in Hamborn und Präsident des Regionalverbandes Ruhr
 Peter Mülhens (1875–1945), deutscher Unternehmer, Teilhaber der Firma 4711
 Peter Joseph Mülhens (1801–1873), deutscher Gutsbesitzer und Unternehmer
 Wilhelm Mülhens (1762–1841), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Mühlens